Дже́рри Брукс (), более известный как Джей Би Смув (; род. 16 декабря 1964, Плимут, Северная Каролина, США) — американский актёр, сценарист и стендап-комедиант. Известен по ролям в телесериалах «Умерь свой энтузиазм», «Долго и счастливо» и «Миллеры в разводе».

Биография 
Смув родился в Плимуте, штат Северная Каролина, и вырос в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк. Он сократил своё имя, Джерри Брукс, на «J.B.» и добавил «Смув», вымышленную фамилию, используемую во время первых выступлений в стендап-камеди.

Карьера 
У Смува была постоянная роль в телесериалах «Все ненавидят Криса» и Saturday Night Live. В SNL он в основном работал сценаристом и снимался в некоторых выпусках. У него была главная роль в течение второго и третьего сезонов в телесериале «Долго и счастливо» с Брэдом Гарреттом и Джоэли Фишер.

В июле 2010 года Смув стал участником шоу Russell Simmons Presents: Stand-Up at The El Rey на Comedy Central, а также в 2011 году появился в «Симпсонах» в эпизоде Angry Dad: The Movie, в «Американском папаше» и в «Сорвиголова Кик Бутовски».

В 2007 году Смув получил регулярную роль, Леона Блэка, в комедийном сериале HBO «Умерь свой энтузиазм». Он появился в фильме «Муви 43» в отрывке «Предложение» вместе с Анной Фэрис и Крисом Прэттом, а в 2013 году озвучил героя мультфильма «Смурфики 2». Джей Би появился в сериалах «Касл», «Луи», «Полиция Чикаго», «Миллеры в разводе» и многих других.

Кроме того, в 2013 году вышло импровизационное шоу «Настоящие мужья Голливуда» с его участием, а также ток-шоу на канале MSG под названием JB Smoove: Four Courses.

Смув принял участие в продвижении игры Call of Duty: Black Ops II, а в 2013 году озвучил персонажа GTA V, доктора Рэя Де Анджело Харриса, ведущего радиошоу Chakra Attack.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Норфолкского государственного университета